Toute seule peut faire référence à :
 Toute seule, une chanson de Lorie parue sur l'album Près de toi en 2002 ;
 Toute seule, le premier album solo de Muriel Moreno (ex-Niagara) paru en 1996.